Мирча:

 Мирча — румынское имя южнославянского происхождения, образованное от корня «мир».

Топоним 
 Мирча (Закарпатская область) — село в Великоберезнянском районе Закарпатской области Украины.
 Мирча (Киевская область) — село, входит в Бородянский район Киевской области Украины.
 Мирча (село) — село на Украине, находится в Радомышльском районе Житомирской области.

Примечания